Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2013 je petdeseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 20. februarjem in 3. marcem 2013 v Val di Fiemmeju, Italija, v enaindvajsetih disciplinah.Na tem prizorišču je bilo prvenstvo potekalo že v letih 1991 in 2003.

Sodelujoče države

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Moški

Ženske

Mešano

Medalje

Po državah

Po smučarjih

Sklici in opombe

Zunanje povezave
 

2013
2013 v športu
Športne prireditve v Italiji
Val di Fiemme